Pimento – albero sempreverde delle Mirtacee
 Pimento – organizzazione clandestina del SOE|SOE F Section networks
 Pimento cheese – alimento statunitense
 Pimento – comunità non incorporata dell'Indiana (Stati Uniti d'America)
 Pimento – episodio della prima stagione della serie televisiva Better Call Saul